Daumesnil může znamenat:

 Pierre Yriex Daumesnil (1776–1832) – francouzský generál
 Daumesnil (stanice metra v Paříži) – stanice metra v Paříži
 Daumesnil (jezero) – jezero v Paříži